Daniel Martínez – politico uruguaiano (n. 1957)
Daniel Martínez – calciatore uruguaiano (n. 1959)
Daniel Martínez – ciclista colombiano (n. 1996)